2. tisočletje pr. n. št. | 1. tisočletje pr. n. št. | 1. tisočletje  

8. stoletje pr. n. št. | 7. stoletje pr. n. št. | 6. stoletje pr. n. št. | 5. stoletje pr. n. št. | 4. stoletje pr. n. št. | 3. stoletje pr. n. št. | 2. stoletje pr. n. št. 

 Druga stoletja  

Peto stoletje pr. n. št. obsega leta od 500 pr. n. št. do vključno 401 pr. n. št.

Desetletja in leta 

Opomba: leta pred in po petem stoletju pr. n. št. so pisana ležeče.

 
-95